Das United Jersey Bank Classic 1989 war ein Hartplatzturnier in Mahwah. Das WTA-Turnier der Kategorie Tier IV war Teil der WTA Tour 1989 und fand vom 21. bis 27. August statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Steffi Graf gegen Andrea Temesvári mit 7:5 und 6:2. Im Doppelfinale besiegten Steffi Graf und Pam Shriver die Paarung Louise Allen/Laura Gildemeister mit 6:2 und 6:4.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1989
Tennisturnier in Mahwah